В 2019 году прошли различные научные и технологические события, некоторые из которых представлены ниже.

Прошедшие события

Январь 
 1 января — пролёт автоматической межпланетной станции NASA New Horizons вблизи объекта пояса Койпера  на расстоянии  от Солнца.
 2 января — опубликовано исследование, которое показало, что тонны метана, парникового газа, выбрасываются в атмосферу в результате таяния ледяных щитов в Гренландии.

Февраль 
 22 февраля — запуск первого частного космического объекта к Луне.

Март

Апрель 
 Коллаборация учёных, работающих со спутником  планирует не позднее апреля опубликовать окончательные результаты миссии.
 10 апреля — получено первое фото тени чёрной дыры из галактики M 87.

Май 
 15 мая — обсерватория Мауна-Лоа отметила, что содержание CO2 в атмосфере Земли достигло 415 миллионных долей, что является максимальным уровнем за 2 миллиона лет.
 20 мая — переопределение базовых единиц СИ.
 23 мая — сверхпроводимость была обнаружена при температуре −23 °C (−9 °F), исследователями Чикагского университета.
 27 мая — умер последний самец суматранского носорога в Малайзии, осталась только одна самка в этой стране.

Июнь 
 21 июня — запуск российско-германского космического рентгено- и гамма-телескопа Спектр-РГ.

Июль

Август 
 30 августа — был открыт ещё один межзвёздный объект — C/2019 Q4 (Борисова).

Сентябрь

Октябрь 
 23 октября — Google объявил о создании 53-кубитного квантового компьютера.

Ноябрь 
 11 ноября — Прохождение Меркурия по диску Солнца.

Декабрь 
 5 декабря — объявлено о создании онколитического вируса CF33.
 18 декабря — состоялся запуск европейского космического телескопа CHEOPS.

Ожидаемые события

Без точных дат 
 Швеция планирует провести первое научное испытание ускорителя частиц в Лунде.
 Запуск российского автоматического зонда «Луна-25», который должен осуществить облёт Луны и выбор подходящих площадок для последующих спускаемых аппаратов.
 Ожидается первый свет телескопа Large Synoptic Survey Telescope.
 Зонд Хаябуса-2 отправится с астероида 1999 JU3 обратно на Землю.
 Китай планирует запустить лунный зонд «Чанъэ-5».
 Турция планирует создать научную базу в Антарктиде.

Достижения человечества 
 технология digital light synthesis.
 экспедиция Пури Лопес-Гарсиа по поиску Архей в озёрах Эфиопии.
 найдены новые дуальные пары симметрий.
 Численное решение диофантовых уравнений.

Открытия

Изобретения

Награды 
 Медаль Копли:
 Медаль Румфорда:
 Медаль Уолластона в геологии:

 Нобелевская премия
 Физика:
 Химия:
 Физиология и медицина:
 Экономика:
 Премия Бальцана:

Скончались 

 24 апреля — Александр Смышляев (род. 1951), русский учёный-историограф.

См. также

Примечания